Darien steht für

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Darien (Connecticut), Stadt im Fairfield County, Connecticut
 Darien (Georgia), Stadt im McIntosh County, Georgia
 Darien (Illinois), Stadt im DuPage Country, Illinois
 Darien (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Dent County, Missouri
 Darien (New York), Town im Genesee County, New York
 Darien (Wisconsin), Dorf im Walworth County, Wisconsin
 Darien (Town), Town(ship) im Walworth County, Wisconsin

Darien ist der Familienname von:

 Garfield Darien (* 1987), französischer Hürdenläufer
 Georges Darien (1862–1921), französischer Schriftsteller
 Henri Gaston Darien (1864–1926), französischer Maler

Darién steht für:

 Provinz Darién, Provinz im Grenzgebiet zwischen Panama und Kolumbien
 Golf von Darién, Golf in der Karibik
 Darién-Nationalpark, Panama
 Darién Gap, Lücke im Straßennetz zwischen Nord- und Südamerika